Burleson kan syfta på:

 Albert S. Burleson, amerikansk politiker
 Omar Burleson, amerikansk politiker
 Tommy Burleson (1952–), amerikansk basketspelare
 Burleson, Texas

Se även 
 Burleson County